Финал Кубка Либертадорес 2017 года — два матча, по результатам которых определился победитель Кубка Либертадорес 2017, 58-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи сыграны 22 и 29 ноября 2017 года между бразильским «Гремио» и аргентинским «Ланусом». В первом матче домашнюю победу с минимальным счётом одержал «Гремио», единственный мяч забил в конце встречи Сисеро с передачи другого вышедшего на замену игрока Жаэла. В ответной встрече «Гремио» также был сильнее и, одержав победу со счётом 2:1, в третий раз в истории стал обладателем трофея.

Дорога к финалу

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 

 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика, календарь

Кубок Либертадорес 2017
Матчи ФК «Гремио»
2017
Ноябрь 2017 года
События 22 ноября
Международные спортивные соревнования в Порту-Алегри
События 29 ноября
Международные спортивные соревнования в Ланусе
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Спорт в Аргентине в 2017 году
Спорт в Бразилии в 2017 году